Фрюкселль, Фри́кселл (Fryxell):

Фамилия:
 Фрюкселль, Андерс (1795—1881) — шведский писатель, историк и поэт.
 Фрюкселль, Карин (1911—2003) — шведская художница и писательница.
 Фрикселл, Пол Арнольд (1927—2011) — американский ботаник.

География:
 Фрикселл — бессточное озеро в районе Земли Виктории в Антарктиде.